Miklosich ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Miklosich, österreichische Schauspielerin und Radiosprecherin
 Franz von Miklosich (1813–1891), österreichischer Philologe